W Estonii
 Kahala – wieś w gminie Koigi, w prowincji Järva
 Kahala – wieś w gminie Kuusalu, w prowincji Harju
 Kahala – wieś w gminie Türi, w prowincji Järva.
 Kahala – jezioro w gminie Kuusalu, w prowincji Harjumaa